Интроспекция (, смотрю внутрь) — метод, позволяющий иметь представление о своей сущности: структуре, организации и т. п.
 Интроспекция (психология) — метод психологического исследования, который заключается в наблюдении собственных психических процессов без использования каких-либо инструментов или эталонов.
 Интроспекция (программирование) — возможность доступа к метаданным классов (то есть к описанию классов и их членов) в компилируемом коде.
 Интроспекция виртуальных машин — мониторинг состояния и выполняющихся процессов виртуальной машины.

Примечания